Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji ASB Classic 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl zimbabwsko-australský pár Cara Blacková a Anastasia Rodionovová, jehož členky nestartovaly společně. Rodionovová se rozhodla účastnit paralelně probíhajícího turnaje Brisbane International. Spoluhráčkou Blackové se stala Novozélanďanka Marina Erakovicová. Dvojice vypadla v úvodním kole po prohře s Abigail Guthrieovou a Sachou Jonesovou.

Vítězem se stala nenasazená kanadsko-americká dvojice Sharon Fichmanová a Maria Sanchezová, která ve finále zdolala česko-nizozemské turnajové trojky Lucii Hradeckou a Michaëllou Krajicekovou. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 2–6 a 6–0, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–4].

Pro obě šampiónky titul představoval první vyhraný turnaj na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Marina Erakovicová (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Michaëlla Krajiceková (finále)
  Mona Barthelová /  Megan Moultonová-Levyová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic

WTA Tour 2014
Tenis na Novém Zélandu v roce 2014